Schmeckenbecher ist der Name von

 Erich Schmeckenbecher (* 1953), deutscher Musiker
 Jochen Schmeckenbecher (* 1967), deutscher Opernsänger
 Stefan Schmeckenbecher (* 1981), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler